New Century bezeichnet:

 New Century Global Center, Gebäude in China
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Suffield & Brown aus Willesden/London (1902–1903)
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Hoyle Brothers aus Brighouse (1902–1904)
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Century Engineering aus Willesden/London (1905–1907)
 New Century Financial Corporation, US-Immobilienfinanzierer, der als (Mit-)Auslöser der Weltwirtschaftskrise ab 2007 gilt
Siehe auch
 New Century Club